Die Liebe siegt – cortometraggio del 1912 diretto da Max Mack
Die Liebe siegt – film del 1934 diretto da Georg Zoch